Гор Акопян (; р. 14 января, 1988 года) — армянский певец, актер и телеведущий. В 2012—2014 годах он стал соавтором, ведущим, сценаристом и продюсером проекта «Антивирус».

Биография 
Гор Акопян (, ) родился 14 января,1988 года в городе Капан,Армения.В возрасте 3 года, в 1991 году он вместе с семьей переехал жить в город Гюмри. В 2004 году окончил 37-ю среднюю школу в Гюмри. В 2010 году окончил актерский факультет Ванадзорского филиала Ереванского государственного института театра и кинематографии. В 2018 году он основал студию звукозаписи Gor Hakobyan Music production. Женат, имеет троих сыновей.

Дискография

Синглы и песни 
 2013 — Петрос Петросян
 2013 — «LoQsh» (featuring with Armen)
 2013 — «Hip hop» (featuring with Sencho R.L.)
 2014 — «Tonatzar jan, Tonatzar» (My Christmas Tree Christmas Tree)
 2014 — «Verjers» (Lately, featuring with HAMO B.I.G.)
 2014 — «New Year» (featuring with Full House band` Arpi Gabrielyan, Mihran Tsarukyan, Ani Yeranyan, Grigor Danielyan)
 2014 — «Selfi» (Selfie)
 2015 — «New Year» (featuring with Full House band` Mihran Tsarukyan, Grigor Danielyan, Mardjan Avetisyan, Ani Yeranyan, Arpi Gabrielyan)
 2016 — «Na e» (She is)
 2016 — «Im axchik» (My girl)
 2017 — «Sirtn im» (My heart)
 2018 — «Ush lini, nush lini»
 2018 — «Amara» (It’s summer)(featuring with Christina Yeghoyan)
 2018 — «Milionic1nes»
 2019 — «Chemuchum»
 2019 — «Gisher e» (featuring with Ayser Davtyan)
 2020 — «Kneres» (Sorry)
 2020 — «Inadu» (featuring with Gevorg Martirosyan)
 2020 — «Imanam» (featuring with Narek Mets Hayq)
 2021 — «Zatsepila»
 2021 — «Hamoya» (featuring with Artyom Karapetyan)

Фильмография

Ссылки 
 Официальная страница Gor Hakobyan на сайте Genius
 Официальная страница Gor Hakobyan на сайте SoundCloud
 Официальная страница Gor Hakobyan на сайте Facebook
 Официальная страница Gor Hakobyan на сайте Wikipedia
 Официальная страница Gor Hakobyan на сайте Apple Music
 Официальная страница Gor Hakobyan на сайте Spotify
 Официальная страница Gor Hakobyan на сайте Shazam
 Официальная страница Gor Hakobyan на сайте Twitter

Источники

См. также 

  Гор Акопян о новой песне, 7 сезоне «Фул Хаус» и летнем отдыхе с семьей
  Гор Акопян о своей актерской и музыкальной карьере, сотрудничестве с Менчем и своих страхах
  Актер Гор Акопян-в 2010 году. Фоторепортаж
  Для актера Гора Акопяна самое главное-семья
  Угадай мелодию-Ник Егибян, Нарине Довлатян, Гор Акопян -Первый канал Армении
  Интересные эпизоды нового клипа Гора Акопяна и Артема Карапетяна

Авторы-исполнители Армении
Певцы и певицы Армении
Певцы и певицы XXI века
Актёры Армении